Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Араван Резаї.Катерина Макарова виграла титул, перемігши у фіналі Вікторію Азаренко з рахунком 7–6(5), 6–4.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Каролін Возняцкі (1-ше коло)
  Франческа Ск'явоне (1-ше коло)
  Саманта Стосур (півфінал)
  Агнешка Радванська (1-ше коло)  Кім Клейстерс (чвертьфінал)
  Флавія Пеннетта (1-ше коло)
  Лі На (1-ше коло, знялася через розтягнення лівого стегна)
  Маріон Бартолі ''(півфінал)
}}

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| team-width=170
| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Маріон Бартолі
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Вікторія Азаренко
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Саманта Стосур
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Катерина Макарова
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Вікторія Азаренко
| RD2-score1-1=65
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Катерина Макарова
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Возняцкі
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Резаї
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В Звонарьова
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Говорцова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=62
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Савай
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= В Душевіна
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= М Бартолі
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= А Радванська
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= В Азаренко
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Возняк
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Г Вотсон
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Павлюченкова
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Шафарова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Я Вікмаєр
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= К Клейстерс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= А Резаї
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=r
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010
Aegon International